Konjski potok je lahko:

Konjski potok, pritok Kamniške Bistrice
Konjski potok, pritok Save
Konjski potok, pritok potoka Reka pri Litiji